Medicatie
Dexamfetamine, de trivale naam voor het ADHD/ADD-medicijn dextro-amfetamine
Dexamethason, een medicijn dat o.a. gebruikt wordt bij chemotherapie en radiotherapie

Diersoorten
Dexaminidae, een familie vlokreeftjes
Nacaduba dexamene, een vlindersoort uit de familie Lycaenidae

Andere
Dexamenus, een naam uit de Griekse mythologie
Daxam, een fictieve planeet uit de comics van DC Comics over Superman